Charmy est un nom propre qui peut faire référence à :

Pseudonyme 
 Émilie Charmy (de son vrai nom Émilie Espérance Barret, 1878-2021), peintre française ;
 Roland Charmy (de son vrai nom Roland Touchet, 1908), violoniste et professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Personnage de fiction 
 Charmy, personnage de fiction de la série de jeux vidéos japonaise Sonic the Hedgehog, une abeille.

Divers 
 Champ de captage de Crépieux Charmy, champ de captage d'eau potable de la ville française de Lyon situé sur la commune de Crépieux-la-Pape.